Чемпіонат СРСР з футболу 1948 (друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи. У турнірі брали участь 75 команд. Переможцем стала команда «Локомотив» (Харків).

Зональний етап

Центральна зона

1 зона РРФСР

2 зона РРФСР 

Додатковий матч за 1-е місце: «Дзержинець» (Челябінськ) — БО (Новосибірськ) — 3:1.

Зона УРСР 

Фінал

Південна зона

Середньоазійська зона

Фінал 
Фінальні змагання відбулись в Харкові.

Посилання 
 RSSSF 
 wildstat.ru  

1948
СРСР